Koromiléa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Koromiléa (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Koromiliá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 
 Koromiliá (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar